Alexandre Moors (1972-) : réalisateur français
 Els Moors (1976-) : poétesse belge
 Harry Jay Moors (1854-1926) : homme d'affaires américain
 John Moors Cabot (1901-1981) : diplomate américain
 Roel Moors (1978-) : basketteur belge